't Oudven (gehucht), een gehucht in Mierlo
 Bedrijventerrein Oudven, een bedrijventerrein in Mierlo genoemd naar het gehucht
 Sportpark 't Oudven, een sportpark in Mierlo genoemd naar het gehucht